Termin KANF ima više značenja.

 2-Dezoksistreptamin N-acetil-D-glukozaminiltransferaza, enzim
 2-Dezoksistreptamin glukoziltransferaza, enzim